Juvet peut faire référence à :

Patronyme 

 Gustave Juvet (1896-1936), mathématicien suisse ;
 Henri Juvet (1854-1905), architecte suisse ;
  (née en 1983), powerlifter norvégienne ;
 Nathalie Juvet, comédienne et metteur en scène française ;
 Patrick Juvet (1950-2021), chanteur-compositeur suisse.

Toponyme 

 , vallée norvégienne ;
 , vallée norvégienne ;
 , montagne norvégienne ;
 , montagne norvégienne.

Autre 

 la , centrale hydroélectrique norvégienne.

Voir aussi